Pennatula är ett släkte av koralldjur. Pennatula ingår i familjen Pennatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Pennatula